Мо́локов — русская фамилия; женская форма Молокова.

Известные носители 
 Молоков, Василий Сергеевич (1895—1982) — полярный лётчик, генерал-майор авиации, третий Герой Советского Союза.
 Молоков, Вячеслав Михайлович (1955—2010) — актёр театра и кино, заслуженный артист России.
 Молоков, Иван Константинович (1917—1977) — Герой Советского Союза.
 Молоков, Николай Александрович (1925—1998) — пулемётчик 1008-го стрелкового полка, награждён орденом Славы 1-й степени.

См. также